Михаи́л Васи́льевич Си́монов:
 Симонов, Михаил Васильевич (1910—1942) — советский футболист и хоккеист с мячом, вратарь.
 Симонов, Михаил Васильевич (1913—2004) — советский военный лётчик, гвардии полковник, Герой Советского Союза.